Поляков () — російське прізвище.

Відомі носії

А 
 Поляков Анатолій Васильович (1922 — 20..) — український театрознавець і педагог.
 Поляков Андрій Генадійович ( 1967) — російськомовний український поет, прозаїк.
 Поляков Андрій Олегович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поляков Антон Едуардович (1987—2021) — український підприємець та політик, депутат ВРУ IX скликання.

Б 
 Поляков Борис Маркович ( 1976) — український футболіст, захисник.

В 
 Поляков Валерій Володимирович (1942—2022) — Герой Радянського Союзу і Герой Росії.
Василь Поляков
 Поляков Василь Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Василь Васильович (1893—1937) — український радянський державний діяч.
 Поляков Василь Вікторович (1991—2014) — старший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Поляков Василь Іполітович — заслужений тренер УРСР, заслужений тренер СРСР.
 Поляков Василь Трохимович — Герой Радянського Союзу.

 Поляков Віктор Костянтинович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Поляков Віктор Миколайович (1915—2004) — Герой Соціалістичної Праці.
 Поляков Віктор Павлович ( 1941) — майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР, заслужений тренер СРСР з веслування на байдарках і каное
 Поляков Віталій Костянтинович — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Володимир Хомович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Поляков В'ячеслав Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Поляков Геннадій Олексійович — доктор технічних наук, професор.

Д 
 Поляков Денис Олександрович ( 1991) — білоруський футболіст.
Дмитро Поляков
 Поляков Дмитро Євгенович ( 1985) — російський хокеїст.
 Поляков Дмитро Миколайович (́ 1968) — радянський і український тенісист і тенісний тренер, майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Поляков Дмитро Федорович ( 1988) — генерал ГРУ, який був американським шпигуном.

Є 
 Поляков Євген Олександрович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
Іван Поляков
 Поляков Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Іван Кузьмич (1922—1993) — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Іван Матвійович (1919—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Іван Терентійович — повний кавалер ордена Слави.

 Поляков Ігор Миколайович (1912—2008) — радянський академічний веслувальник, срібний призер Олімпійських ігор.
 Поляков Ілля Михайлович (1905—1976) — український біолог та історик науки радянських часів, фахівець в галузі теоретичної біології, експериментальної ботаніки, член-кореспондент АН УРСР.

К 
 Поляков Костянтин Іларіонович — Герой Радянського Союзу.

Л 
 Поляков Лазар Соломонович (1842—1914) — російський банкір і філантроп.
 Поляков Лев Олександрович (1927—2001) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації (1996).
 Поляков Леонід Євдокимович — Герой Радянського Союзу.

М 
Максим Поляков
 Поляков Максим Анатолійович ( 1984) — український політик, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2014), народний депутат VIII скликання за виборчим списком партії Народний фронт, фігурант резонансної корупційної «бурштинової справи».
 Поляков Максим Валерійович ( 1977) — українсько-американський підприємець, вчений
 Поляков Марк Якович (1916—2011) — радянський літературний критик, літературознавець; доктор філологічних наук, професор.
Микола Поляков
 Поляков Микола Вікторович (1946—2020) — український вчений, ректор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
 Поляков Микола Купріянович (1929—2009) — військовий діяч, кандидат військових наук, професор, начальник Київського вищого інженерного радіотехнічного училища ППО імені маршала авіації О. І. Покришкіна, генерал-лейтенант.
 Поляков Микола Павлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Поляков Микола Сергійович (1903—1991) — академік АН УРСР.
 Поляков Микола Федорович — Герой Соціалістичної Праці.
 Поляков Микола Федотович — Герой Радянського Союзу.

Михайло Поляков
 Поляков Михайло Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Михайло Харитонович (1884—1939) — керуючий радянським урядом Криму в лютому — листопаді 1921 року.

О 
 Поляков Олег Володимирович — директор Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю, заслужений вчитель України
 Поляков Олексій Федорович ( 1929) — український лісівник.
 Поляков Осип Єгорович ( 1953) — мокшанський мовознавець, дослідник мордовських та інших фіно—угорських мов.

П 
 Поляков Павло Якович — Герой Радянського Союзу.
 Поляков Петро Андріанович (1907—1973) — український композитор, диригент. Заслужений артист України.

С 
 Поляков Самуїл Соломонович (1837—1888) — російський залізничний концесіонер, громадський діяч і філантроп.
Сергій Поляков
 Поляков Сергій Васильович ( 1953) — український політик, міністр вугільної промисловості України.
 Поляков Сергій Володимирович ( 1951) — російсько-американський вчений українського походження, що проводить дослідження у галузі космічної техніки і хімічного машинобудування.
 Поляков Сергій Миколайович — Герой Радянського Союзу.

Ю 
Юрій Поляков
  (1921—2012) — російський історик, доктор історичних наук, академік РАН.
  ( 1954) — російський письменник, головний редактор «Літературної газети»; скандально відомий після інтерв'ю 20 серпня 2014 року<ref>20 августа 2014, Особое мнение  </small> Ю. ПОЛЯКОВ: это можно приравнять к тому знаменитому перформансу, когда нарисовали на разводящемся мосту в Питере огромный фаллический символ …  Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Вы украинский флаг приравниваете к мужскому члену? Интересно! </small> </ref> як яскрава жертва вурдалачної пропаганди.
 Поляков Юрій Юрійович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Я 
 Поляков Яків Лазарович (1876 — ?) — київський лікар, власник маєтку — «Особняка Полякова».
 Поляков Яків Соломонович (1832—1909) — російський підприємець, банкір, громадський діяч і філантроп.

Див. також 
 Полякова

Примітки